Il singolare del torneo di tennis Westend Ladies Tennis Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kateřina Siniaková che ha battuto in finale Kateřina Vaňková 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Anna-Lena Friedsam (quarti di finale)
 Diāna Marcinkēviča (secondo turno)
 Myrtille Georges (primo turno)
 Zuzana Zlochová (primo turno)

 Giulia Gatto-Monticone (semifinali)
 Kateřina Vaňková (finale)
 Irina Ramialison (secondo turno)
 Angelica Moratelli (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Westend Ladies Tennis Cup 2013